Valley Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Valley Falls (Kansas)
Valley Falls (New York)
Valley Falls (Rhode Island)
Valley Falls (South Carolina)